Cet article détaille les dates de sorties japonaises et françaises des tomes de Fruit Basket, ainsi que la liste de leurs chapitres.

Liste des volumes

Fruit Basket 

|}

Fruit Basket Another 

|}

Articles connexes 
 Fruit Basket

Références 

Édition japonaise

Édition française

Fruit Basket